Питон:
 Русское название языка программирования Python.
 Питоны () — (под)семейство ложноногих змей (Boidae).
 Snake (Питон, Удав, Worm, Nibbles, Змейка и др.) — компьютерная игра, популярная в 1980-х годах.
 Питон (Piton) — природоохранная зона на острове Сент-Люсия.
 Питон (Pithon) — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Монти Пайтон (Monty Python) — британская комик-группа.

См. также